Heteronarce är ett släkte av rockor. Heteronarce ingår i familjen Narkidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hajar och rockor
Heteronarce